Esistono più comuni francesi con questo nome

 Mouzay – Indre e Loira
 Mouzay – Mosa